Панк рок (), или само панк (), рок је музички правац који се супротставља устаљеним социјалним, политичким и економским принципима друштва. Појавио се у Сједињеним Америчких Државама и Уједињеном Краљевству око 1974. и 1975. године, а носиоцима овог жанра сматрају се бендови Рамонс, Секс пистолс, Демд и Клеш.

Карактеристике 
Панк бендови су често примењивали једноставнију структуру и аранжман музике, сличан оном који су свирали  гаражни бендови шездесетих година 20. века. Енглески панк фанзин Сајдбурнс је објавио цртеже (који су касније репродуковани у Снифин Глуу), на којима су се налазила три акордa, са подтекстoм: „Ово је акорд, ово је други акорд, а ово је трећи. Сада, направите бенд.” Највећи број панк песама има структуру строфа-рефрен и четворочетвртински такт. Ова наглашена једноставност је одлично осликавала панк принцип ’уради сам’ () и контрирала раскошном и разметљивом музицирању рок бендова који су били популарни до појаве панка. У почецима панк рока, на такво музичко умеће се увек гледало са подозрењем, а гитарска сола која су до тада била компликована, сматрана су непотребним. али су гитарске паузе биле врло честе, чак и у песмама раног панк рока.

Панк песме обично нису дуже од два и по минута, а некe трају и тридесет секунди. Темпо панк рока је доста бржи од рока. Типични панк инструменти су бубњеви, једна или две електричне гитаре, бас-гитара и вокали. Бубњеви обично звуче суво и тешко, и најчешће имају само основни комплет (добош, прелази, котао и бас-бубањ), фуз и чинеле. Ритам бубњева је врло једноставан, са четвртинским ударом и не претерано технизираним басом односно добошем, док је у хардкор панку бубањ секција изузетно увежбана и тактизирана. Бас је често једноставан и садржи се од главних нота акорда, али неки модерни бендови, као Ренсид или Анти-Флег стављају већи акценат на технику бас линије. Гитарска секција обично укључује високо дисторзивне акорде, али неки беднови користе сурф-рок приступ са лакшим, тванглер акордима. Продукција је минимална, са песмама које су понекад снимљене на кућном касетофону.

Први панк бендови 
Панк музика је била ’агресивна’, са текстовима који су нападали било какав ауторитет (Секс пистолси — God Save The Queen) и потпуно другачија од остале музике. Док су у Енглеској Секс пистолси () правили бум, у САД је панк ширио бенд Рамонс (), иако је, додуше, у Америци панк био слабије прихваћен. До 1980. године су се појавили разноразни панк бендови од којих су најпознатији Клеш, Демд, Базкокси, Ратси, Шем 69, Џенерејшн екс, Стренглерси, Крас, Мисфитс итд. Сваки од ових бендова свирао је панк музику, али на скоро сасвим другачији начин тако да је панк који свира Крас () назван анархопанком; панк који свирају Мисфитс хорор панком; Демд готик панком, односно готик роком; Експлојтед хардкор панком, Шем 69, Кокни Риџектс и Анџелик Апстартс Ои! панком или стрит панком, Грин деј и Квирс поп панком; а музика Клеша имала је утицај на ска панк бендове, међу којима су најпознатији Оперејшон ајви, Мајти Мајти Бостонс, Ренсид, Вуду глоу скалс и други.

На просторима бивше Југославије било је много панк рок бендова.

Литература 

 
 Andersen, Mark; Mark Jenkins (2001). Dance of Days: Two Decades of Punk in the Nation's Capital (New York: Soft Skull Press). .
 Anderson, Mark (2002). "Zunō keisatsu", in Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture, ур. Sandra Buckley (London and New York: Routledge), p. 588. .
 Michael Azerrad|Azerrad, Michael (2001). Our Band Could Be Your Life (New York: Little, Brown). .
 
 
 Bennett, Andy (2001). "'Plug in and Play!': UK Indie Guitar Culture", in Guitar Cultures, ур. Andy Bennett; Kevin Dawe (Oxford and New York: Berg), pp. 45–62. .
 Berthier, Héctor Castillo (2001). "My Generation: Rock and la Bandas Forced Survival Opposite the Mexican State", in Rockin' las Américas: The Global Politics of Rock in Latin/o America, ур. Deborah Pacini Hernandez (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press), pp. 241–60. .
 Bessman, Jim (1993). Ramones: An American Band (New York: St. Martin's). .
 
 Bockris, Victor; Roberta Bayley (1999). Patti Smith: An Unauthorized Biography (New York: Simon & Schuster). .
 Bolton, Andrew (2013) Punk: Chaos to Couture.
 Boot, Adrian; Chris Salewicz (1997). Punk: The Illustrated History of a Music Revolution (New York: Penguin). .
 Buckley, Peter, ур. (2003). The Rough Guide to Rock (London: Rough Guides). .
 Burchill, Julie; Tony Parsons (1978). The Boy Looked at Johnny: The Obituary of Rock and Roll (London: Pluto Press). .
 Burns, Rob; Wilfried Van Der Will (1995). "The Federal Republic 1968 to 1990: From the Industrial Society to the Culture Society", in German Cultural Studies: An Introduction, ур. Burns (Oxford and New York: Oxford University Press), pp. 257–324. .
 Campbell, Michael, with James Brody (2008). Rock and Roll: An Introduction, II изд. (Belmont, Calif.: Thomson Schirmer). .
 Carson, Tom (1979). "Rocket to Russia", in Stranded: Rock and Roll for a Desert Island, ур. Greil Marcus (New York: Knopf). .
 Catucci, Nick (2004a). "Blink-182", in The New Rolling Stone Album Guide, IV изд., ур. Nathan Brackett (New York: Fireside/Simon & Schuster), p. 85. .
 Catucci, Nick (2004b). "Green Day", in The New Rolling Stone Album Guide, IV изд., ур. Nathan Brackett (New York: Fireside/Simon & Schuster), pp. 347–48. .
 Colegrave, Stephen; Chris Sullivan (2005). Punk: The Definitive Record of a Revolution (New York: Thunder's Mouth). .
 Coon, Caroline (1977). "1988": the New Wave [and] Punk Rock Explosion. (London: Orbach and Chambers). .
 Creswell, Toby (2006). 1001 Songs: The Great Songs of All Time and the Artists, Stories and Secrets Behind Them (New York: Thunder's Mouth). .
 Dickson, Paul (1982). Words: A Connoisseur's Collection of Old and New, Weird and Wonderful, Useful and Outlandish Words (New York: Delacorte). .
 Diehl, Matt (2007). My So-Called Punk: Green Day, Fall Out Boy, the Distillers, Bad Religion—How Neo-Punk Stage-Dived into the Mainstream (New York: St. Martin's). .
 Dougan, John (2002). "X-Ray Spex", in All Music Guide to Rock: The Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul, III изд., ур. Vladimir Bogdanov, Chris Woodstra, Stephen Thomas Erlewine (San Francisco: Backbeat). .
 Ellis, Iain (2008). Rebels Wit Attitude: Subversive Rock Humorists (Berkeley, Calif: Soft Skull/Counterpoint). .
 Erlewine, Stephen Thomas (2002). "The Birthday Party", in All Music Guide to Rock: The Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul, III изд., ур. Vladimir Bogdanov, Chris Woodstra, Stephen Thomas Erlewine (San Francisco: Backbeat). .
 Fletcher, Tony (2000). Moon: The Life and Death of a Rock Legend (New York: HarperCollins). .
 Frere-Jones, Sasha (2004). "Bad Brains", in The New Rolling Stone Album Guide, IV изд., ур. Nathan Brackett (New York: Fireside/Simon & Schuster), pp. 34–35. .
 Friedlander, Paul, with Peter Miller (2006). Rock and Roll: A Social History, II изд. (Boulder, Co.: Westview). .
 Friskics-Warren, Bill (2005). I'll Take You There: Pop Music And the Urge for Transcendence (New York and London: Continuum International). .
 Gaar, Gillian G. (2002). She's a Rebel: The History of Women in Rock & Roll, II изд. (New York: Seal). .
 Gendron, Bernard (2002). Between Montmartre and the Mudd Club: Popular Music and the Avant-Garde (Chicago and London: University of Chicago Press). .
 
 
 Glasper, Ian (2004). Burning Britain—The History of UK Punk 1980–1984 (London: Cherry Red Books). .
 Goodlad, Lauren M. E.; Michael Bibby (2007). "Introduction", in Goth: Undead Subculture, ур. Goodlad & Bibby (Durham, N.C.: Duke University Press). .
 Gosling, Tim (2004). "'Not for Sale': The Underground Network of Anarcho-Punk", in Music Scenes: Local, Translocal and Virtual, ур. Andy Bennett; Richard A. Peterson (Nashville, Tenn.: Vanderbilt University Press), pp. 168–83. .
 Gray, Marcus (2005 [1995]). The Clash: Return of the Last Gang in Town, V рев. изд. (London: Helter Skelter). .
 Greenwald, Andy (2003). Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo (New York: St. Martin's). .
 Gross, Joe (2004). "Rancid", in The New Rolling Stone Album Guide, IV изд., ур. Nathan Brackett (New York: Fireside/Simon & Schuster), p. 677. .
 Haenfler, Ross (2006). Straight Edge: Hardcore Punk, Clean-Living Youth, and Social Change (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press). .
 Hannon, Sharon M. (2009). Punks: A Guide to an American Subculture (Santa Barbara, Calif.: Greenwood). .
 Hardman, Emilie (2007). "Before You Can Get Off Your Knees: Profane Existence and Anarcho-Punk as a Social Movement". Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, New York City, August 11, 2007 (available online).
 Harrington, Joe S. (2002). Sonic Cool: The Life & Death of Rock 'n' Roll (Milwaukee: Hal Leonard). .
 Harris, John (2004). Britpop!: Cool Britannia and the Spectacular Demise of English Rock (Cambridge, Mass.: Da Capo) .
 Hebdige, Dick (1987). Cut 'n' Mix: Culture, Identity and Caribbean Music (London: Routledge). .
 Hess, Mickey (2007). Is Hip Hop Dead?: The Past, Present, and Future of America's Most Wanted Music (Westport, Conn.: Praeger). .
 Heylin, Clinton (1993). From the Velvets to the Voidoids: The Birth of American Punk Rock (Chicago: A Cappella Books). .
 Heylin, Clinton (2007). Babylon's Burning: From Punk to Grunge (New York: Canongate). .
 Home, Stewart (1996). Cranked Up Really High: Genre Theory and Punk Rock (Hove, UK: Codex). .
 Jackson, Buzzy (2005). A Bad Woman Feeling Good: Blues and the Women Who Sing Them (New York: W. W. Norton). .
 James, Martin (2003). French Connections: From Discothèque to Discovery (London: Sanctuary). .
 Keithley, Joe (2004). I, Shithead: A Life in Punk (Vancouver: Arsenal Pulp Press). .
 Klein, Naomi (2000). No LOGO: Taking Aim at the Brand Bullies (New York: Picador). .
 Knowles, Chris (2003). Clash City Showdown (Otsego, Mich.: PageFree). .
 
 Lamey, Charles P.; Ira Robbins (1991). "Exploited", in The Trouser Press Record Guide, IV изд., ур. Ira Robbins (New York: Collier), pp. 230–31. .
 Leblanc, Lauraine (1999). Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press). .
 Lydon, John (1995). Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs (New York: Picador). .
 Mahon, Maureen (2008). "African Americans and Rock 'n' Roll", in African Americans and Popular Culture, Volume 3: Music and Popular Art, ур. Todd Boyd (Westport, Conn.: Praeger), pp. 31–60. .
 Marcus, Greil, ур. (1979). Stranded: Rock and Roll for a Desert Island (New York: Knopf). .
 Marcus, Greil (1989). Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press). .
 McCaleb, Ian (1991). "Radio Birdman", in The Trouser Press Record Guide, IV изд., ур. Ira Robbins (New York: Collier), pp. 529–30. .
 McFarlane, Ian (1999). The Encyclopedia of Australian Rock and Pop (St Leonards, Aus.: Allen & Unwin). .
 McGowan, Chris; Ricardo Pessanha (1998). The Brazilian Sound: Samba, Bossa Nova, and the Popular Music of Brazil (Philadelphia: Temple University Press). .
 McNeil, Legs; Gillian McCain (2006 [1997]). Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk (New York: Grove). .
 
 Miles, Barry; Grant Scott, Johnny Morgan (2005). The Greatest Album Covers of All Time (London: Collins & Brown). .
 Myers, Ben (2006). Green Day: American Idiots & the New Punk Explosion (New York: Disinformation). .
 Mullen, Brendan; Don Bolles, Adam Parfrey (2002). Lexicon Devil: The Fast Times and Short Life of Darby Crash and the Germs (Los Angeles: Feral House). .
 Nichols, David (2003). The Go-Betweens (Portland, Ore.: Verse Chorus Press). .
 Nobahkt, David (2004). Suicide: No Compromise (London: SAF). .
 O'Hara, Craig (1999). The Philosophy of Punk: More Than Noise (San Francisco and Edinburgh: AK Press). .
 Palmer, Robert (1992). "The Church of the Sonic Guitar", in Present Tense: Rock & Roll and Culture, ур. Anthony DeCurtis (Durham, N.C.: Duke University Press), pp. 13–38. .
 Pardo, Alona (2004). "Jamie Reid", in Communicate: Independent British Graphic Design Since the Sixties, ур. Rick Poyner (New Haven, Conn.: Yale University Press), p. 245. .
 Pareles, Jon; Patricia Romanowski (eds.) (1983). The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll (New York: Rolling Stone Press/Summit Books). .
 Porter, Dick (2007). The Cramps: A Short History of Rock 'n' Roll Psychosis (London: Plexus). .
 Purcell, Natalie J. (2003). Death Metal Music: The Passion and Politics of a Subculture (Jefferson, N.C., and London: McFarland). .
 Raha, Maria (2005). Cinderella's Big Score: Women of the Punk and Indie Underground (Emeryville, Calif.: Seal). .
 Reed, John (2005). Paul Weller: My Ever Changing Moods (London et al.: Omnibus Press). .
 
 
 Robb, John (2006). Punk Rock: An Oral History (London: Elbury Press). .
 Rodel, Angela (2004). "Extreme Noise Terror: Punk Rock and the Aesthetics of Badness", in Bad Music: The Music We Love to Hate, ур. Christopher Washburne and Maiken Derno (New York: Routledge), pp. 235–56. .
 Rooksby, Rikky (2001). Inside Classic Rock Tracks (San Francisco: Backbeat). .

 
 
 Shapiro, Fred R. (2006). Yale Book of Quotations (New Haven, Conn.: Yale University Press). .
 Schmidt, Axel; Klaus Neumann-Braun (2004). Die Welt der Gothics: Spielräume düster konnotierter Tranzendenz (Wiesbaden: VS Verlag). .
 Shuker, Roy (2002). Popular Music: The Key Concepts (London: Routledge). .
 
 Sinagra, Laura (2004). "Sum 41", in The New Rolling Stone Album Guide, IV изд., ур. Nathan Brackett (New York: Fireside/Simon & Schuster), pp. 791–92. .
 Smith, Kerry L. (2008). Encyclopedia of Indie Rock (Westport, Conn.: Greenwood). .
 Spencer, Amy (2005). DIY: The Rise of Lo-Fi Culture (London: Marion Boyars). .
 Spitz, Marc (2006). Nobody Likes You: Inside the Turbulent Life, Times, and Music of Green Day (New York: Hyperion). .
 Spitz, Marc; Brendan Mullen (2001). We Got the Neutron Bomb: The Untold Story of L.A. Punk (New York: Three Rivers Press). .
 Stafford, Andrew (2006). Pig City: From the Saints to Savage Garden, II рев. изд. (Brisbane: University of Queensland Press). .
 Stark, James (2006). Punk '77: An Inside Look at the San Francisco Rock N' Roll Scene, 3d изд. (San Francisco: RE/Search Publications). .
 Strohm, John (2004). "Women Guitarists: Gender Issues in Alternative Rock", in The Electric Guitar: A History of an American Icon, ур. A. J. Millard (Baltimore: Johns Hopkins University Press), pp. 181–200. .
 Strongman, Phil (2008). Pretty Vacant: A History of UK Punk (Chicago: Chicago Review Press). .
 St. Thomas, Kurt, with Troy Smith (2002). Nirvana: The Chosen Rejects (New York: St. Martin's). .
 
 
 
 
 
 Unterberger, Richie (2002). "British Punk", in All Music Guide to Rock: The Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul, III изд., ур. Vladimir Bogdanov, Chris Woodstra, Stephen Thomas Erlewine (San Francisco: Backbeat). .
 
 Walker, Clinton (1982/2004) Inner City Sound (Portland, Oregon: Verse Chorus Press) .
 Walker, Clinton (1996) Stranded (Sydney: Macmillan) .
 Walker, John (1991). "Television", in The Trouser Press Record Guide, IV изд., ур. Ira Robbins (New York: Collier), p. 662. .
 Walsh, Gavin (2006). Punk on 45; Revolutions on Vinyl, 1976–79 (London: Plexus). .
 Weinstein, Deena (2000). Heavy Metal: The Music and Its Culture (New York: Da Capo). .
 Wells, Steven (2004). Punk: Loud, Young & Snotty: The Story Behind the Songs (New York and London: Thunder's Mouth). .
 Wilkerson, Mark Ian (2006). Amazing Journey: The Life of Pete Townshend (Louisville: Bad News Press). .
 Wojcik, Daniel (1995). Punk and Neo-Tribal Body Art (Jackson: University Press of Mississippi). .
 Wojcik, Daniel (1997). The End of the World as We Know It: Faith, Fatalism, and Apocalypse in America (New York: New York University Press). .

Спољашње везе